Technik technologii drewna – tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
 zakładach przemysłu drzewnego,
 zakładach przemysłu meblarskiego,
 zakładach przemysłu tartacznego,
 firmach stolarki budowlanej,
 zakładach produkcji tworzyw drzewnych, opakowań i galanterii drzewnej,
 ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna.

Zobacz też 
 Technik

Linki zewnętrzne 
 Podstawa programowa kształcenia w zawodach
 

Zawody